Il singolare  del Grand Prix Hassan II 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Juan Carlos Ferrero era il detentore, ma quest'anno non ha partecipato.

Stanislas Wawrinka ha battuto in finale Victor Hănescu in the final 6–2, 6 – 3.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Stanislas Wawrinka (campione)
  Guillermo García-López (quarti di finale)
  Victor Hănescu (finale)
  Łukasz Kubot (quarti di finale)

 Paul-Henri Mathieu (primo turno)
 Simon Greul (primo turno)
 Olivier Rochus (primo turno)
 Florent Serra (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Grand Prix Hassan II 2010
ATP World Tour 2010